Capitani (televisieserie) - Luxemburgse televisieserie

 Philibert Capitani - Frans rugbyspeler
 Sabrina Capitani - Duits schrijfster en kunstschilder
 Remo Capitani - Italiaans acteur
 Giorgio Capitani - Italiaans regisseur en scenarioschrijver
 Ovidio Capitani - Italiaans historicus
 Silvio de Capitani - Zwitsers politicus
 Grace de Capitani - Italiaans-Belgisch actrice en dichter